Дворац краља Николе може се односити на:
 дворац у Бару,
 дворац на Цетињу,
 дворац у Никшићу,
 дворац у Подгорици.

Петровићи Његоши